

Plaats
Dara-Anastasiupolis, een historische stad in het noorden van Syrië, tegenwoordig in de Turkse provincie Mardin
Slag bij Dara, een historische veldslag tussen de Byzantijnen en de Perzen
El Dara, een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Ain Dara, een archeologische locatie in het noorden van Syrië

Personen
Dara (Shahnameh), persoon in Perzische dichtbundel
Olu Dara, een Amerikaanse trompettist, gitarist en zanger
Eszter Dara, een Hongaarse zwemster
bijnaam van Fabiana Diniz, een Braziliaanse handbalster

Andere 
Dara (schip, 1948), een Brits schip dat zonk in de Perzische Golf

Zie ook
Daraa, een stad in het zuidwesten van Syrië
Daraa (gouvernement), een gouvernement in het zuidwesten van Syrië